Virgin ():

 Virgin Interactive — британский производитель компьютерных игр
 Virgin Mobile — оператор сотовой связи
 Virgin Records — лейбл звукозаписи

См. также 
 Виргиния
 Виргинские острова
 Unfinished Music Vol. 1 — Two Virgins — альбом экспериментальной музыки Джона Леннона и Йоко Оно
 Like a Virgin — песня Мадонны c одноименного альбома
 The 40-Year-Old Virgin — сорокалетний девственник (фильм)